Carlo Muraro (* 1955, Gazzo)
 Evasio Muraro
 Giuseppe Muraro (* 1922), saltatori con gli sci italiano
 Leonardo Muraro (* 1955, Mogliano Veneto)
 Luigi Muraro (* 1940), filosofo italiano
 Luisa Muraro
 Maria Muraro
 Pietro Fortunato Muraro
 Rose Marie Muraro
 Roger Muraro (born 1959, Lyons), pianista ed educatore francese